Oefening kweekt kennis (Paramaribo), Surinaams letterlievend genootschap
 Oefening kweekt kennis (Den Haag), Haags letterkundig genootschap